Le nom Inara peut désigner :

Toponyme 
 Inara, un quartier de Casablanca.

Nom propre

Religions 
 Inara, une divinité hittite.

Personnes réelles 
 Inara George (née en 1974), une auteur-compositeur-interprète américaine de pop et de folk.

Personnages de fiction 
 Inara Serra, un personnage de la  franchise  (la série télévisée , le film , et les comics).